Roning under sommer-OL har været en del af konkurrencerne, siden dets debut under sommer-OL 1900. Roning var på programmet til sommer-OL 1896 men blev aflyst på grund af dårligt vejr.

Medaljeoversigt